La NEF peut désigner :
 La Nouvelle équipe française (NEF), ancienne revue française ;
 La NEF, équipement culturel situé à Saint-Dié-des-Vosges en France ;
 La Nef, entreprise coopérative de finances solidaires française.